Az 1991-es Tippeligaen volt a 47. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat április 27-én kezdődött és október 13-án ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében nyolcadjára.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok